Aborigen puede referirse a:
 Los aborígenes o indígenas de cualquier parte del mundo.
 Los aborígenes australianos.
 Los aborígenes canarios.
 Los aborígenes cubanos.
 Los aborígenes de Nueva Zelanda, también llamados maoríes.
 Los aborígenes de Taiwán, también llamados gaoshan.
 Los amerindios, también llamados indios americanos.

Enlaces externos